Жан Блэз Мартен (; 24 февраля 1768, Париж — 28 октября 1837, Тернан, департамент Рона) — французский музыкант и оперный певец (баритон), чей голос стал нарицательным во французском языке для высокого баритона, близкого к тенору ().

Биография 
Родился в семье художников, осиротев, был принят его дядей. С семилетнего возраста начал учиться музыке, пел в детском хоре. Родственник выбрал для него ремесло ювелира, однако затем, уже учась в колледже д'Аркура, мальчик начал втайне от опекуна заниматься игрой на скрипке и через некоторое время был принят скрипачом в оркестр Театра Месье.

По достижении девятнадцатилетия у него развился сильный баритон. Вокальный талант Мартен стал развивать благодаря совету Анри Бертона. Выступая с исполнением итальянских арий на частных концертах в , он был замечен композитором и дирижёром Джованни Баттиста Виотти, который открыл ему дорогу на сцену, однако его влияния не хватило для продвижения Мартена на сцену Большой Оперы.

Дебют Мартена состоялся в 1789 году в Театре Месье в опере Джованни Паизиелло «Маркиз Тюльпан». Коньком певца стали партии хитрых и шутливых слуг, очень модные на тогдашней сцене. С 1794 года Мартен пел в Театре Фавар (преобразованном в 1801 г. в Опера-Комик), где стал любимцем публики и музыкантов наряду с Пьер-Жаном Гара и . В 1796 году на сцене Опера-Комик была представлена собственная опера Мартена «Морские птицы» (), встретившая смешанные отзывы. 

Около 1820 года качество голоса Мартена стало ухудшаться, и хотя его выступления по-прежнему пользовались успехом, но встречали и резкую критику, особенно со стороны Гектора Берлиоза. В 1823 году Мартен оставил сцену, вернувшись лишь ненадолго в 1833 году, когда Опера-Комик оказалась в затруднительном финансовом положении и Фроманталь Галеви специально для Мартена написал одноактную комическую оперу «Воспоминания Лафлёра» (); опера была представлена 12 раз. В 1816—1818 и 1827—1832 годах Мартен преподавал вокал в Парижской консерватории.

В 1836 году, потрясённый смертью одной из дочерей и удручённый желудочной болезнью, Мартен удалился в провинцию погостить к своему другу Эльвью и спустя месяц умер. Его тело было перевезено в Париж и предано земле на кладбище Пер-Лашез.

Примечания 

Оперные певцы и певицы XVIII века
Оперные певцы и певицы XIX века
Баритоны
Теноры
Оперные певцы и певицы Франции
Певцы и певицы по алфавиту
Деятели Старого порядка
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Музыканты Франции